Nový Dvůr ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Nový Dvůr, Gemeinde im Okres Nymburk
Nový Dvůr (Bělá nad Radbuzou), Ortsteil von Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice
Nový Dvůr, Ortsteil von Bílovec, Okres Nový Jičín
Nový Dvůr (Bochov), Wüstung auf den Fluren von Bochov, Okres Karlovy Vary
Nový Dvůr, Ortsteil von Bor u Tachova, Okres Tachov
Nový Dvůr, Wüstung auf den Fluren  von Božanov, Okres Náchod
Nový Dvůr, Ortslage von Bystřice nad Pernštejnem, Okres Žďár nad Sázavou
Nový Dvůr (Chrášťany), Ortsteil von Chrášťany, Okres Rakovník
Nový Dvůr, Ortsteil von Číhaň, Okres Klatovy
Nový Dvůr, Wüstung auf den Fluren von Dobřeň, Okres Mělník
Nový Dvůr, Ortslage von Borovany, Okres České Budějovice; siehe Nový Dvůr (Borovany)
Nový Dvůr, Ortslage von Heřmanův Městec, Okres Chrudim
Nový Dvůr, Ortslage von Holýšov, Okres Domažlice
Nový Dvůr, Ortsteil von Hořičky, Okres Náchod
Nový Dvůr, Ortsteil von Jaroměřice, Okres Svitavy
Nový Dvůr, Ortslage von Jindřichův Hradec, Okres Jindřichův Hradec
Nový Dvůr, Ortsteil von Kámen u Pacova, Okres Pelhřimov
Nový Dvůr, Ortsteil von Kejžlice, Okres Pelhřimov
Nový Dvůr, Ortsteil von Kout na Šumavě, Okres Domažlice
Nový Dvůr, Ortsteil von Kravaře ve Slezsku, Okres Opava
Nový Dvůr, Ortsteil von Lány u Rakovníka, Okres Kladno
Nový Dvůr, Ortslage von Libáň, Okres Jičín
Nový Dvůr, Ortsteil von Myslív, Okres Klatovy
Nový Dvůr, Ortslage von Nikolčice, Okres Břeclav
Nový Dvůr, Ortsteil von Nová Ves u Chotěboře, Okres Havlíčkův Brod
Nový Dvůr, Wüstung auf den Fluren von Okrouhlá u Chebu, Okres Cheb
Nový Dvůr, Ortslage von Osek u Rokycan, Okres Rokycany
Nový Dvůr, Ortslage von Pavlov u Unhoště, Okres Kladno
Nový Dvůr, Ortslage von Petrovice u Chabařovic, Okres Ústí nad Labem
Nový Dvůr (Písek), Ortsteil von Písek, Okres Písek
Nový Dvůr, Ortsteil von Podhořany u Ronova, Okres Chrudim
Nový Dvůr, Ortslage von Pšov, Okres Karlovy Vary
Nový Dvůr, Ortsteil von Pustá Polom, Okres Opava
Nový Dvůr, Ortslage von Šanov nad Jevišovkou, Okres Znojmo
Nový Dvůr, Ortslage von Sloveč, Okres Nymburk
Nový Dvůr, Ortsteil von Stěbořice, Okres Opava
Nový Dvůr, Ortslage von Teplice nad Metují, Okres Náchod
Nový Dvůr, Ortslage von Veverská Bítýška, Okres Brno-venkov
Nový Dvůr, Ortsteil von Zbraslavice, Okres Kutná Hora
Nový Dvůr, Ortslage von Zdíkov, Okres Prachatice

Řeřišský Nový Dvůr, Ortsteil von Řeřichy, Okres Rakovník
Václavský Nový Dvůr, Ortsteil von Václavy, Okres Rakovník

sowie
 Mikroregion Nový Dvůr, Okres Hodonín
Kloster Nový Dvůr, Okres Karlovy Vary